Santa Candida può indicare diverse sante o anche beate della Chiesa cattolica:

 Candida da Milazzo, detta Beata, presunta vergine milazzese dell'Ordine dei Minimi, il lunedì dopo la prima domenica di maggio,
 santa Candida martire, venerata assieme a Calogero e Basilla a Termini Imerese, il 20 maggio, 
 santa Candida, martire col marito Artemio e la figlia Paolina a Roma, il 6 giugno; 
santa Candida martire, un corpo santo; il suo corpo venne estratto dalla Catacomba di Santa Ciriaca in Roma, autenticato il 19 giugno 1784, e traslato nel Santuario di San Francesco di Paola a Milazzo; fino al 2011 veniva confusa con presunta omonima beata, il 19 giugno;
 santa Candida Maria di Gesù, il 9 agosto;
 santa Candida, martire, ritrovata nelle catacombe di Priscilla e traslata nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli, il 29 agosto;
 santa Candida la Vecchia, martire a Napoli, il 4 settembre;
 santa Candida la Giovane, vergine e martire a Napoli, il 10 settembre;
 santa Candida, vergine e martire a Cartagine sotto Massimiano, patrona di Ventotene, il 20 settembre.
 santa Candida, martire a Roma al cimitero di Ponziano, il 3 ottobre

Note